Hermann Friedrichs ist der Name von

* Hermann Friedrichs (Schriftsteller) (1854–1911), deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Redakteur

Hermann Friedrichs steht für

 Hermann Friedrichs (Hannover), 1896 bis 1926 in Hannover nachweisbares Xylographisches Atelier